Maleševci (pleme)

Naselja u BiH:
 Maleševci (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Maleševci (Ugljevik, BiH), naselje u općini Ugljevik